El príncipe  Federico de Hohenzollern (en alemán Friedrich von Hohenzollern; 30 de agosto de 1891, Heiligendamm - 6 de febrero de 1965, Krauchenwies) fue el jefe de la Casa de Hohenzollern desde el 22 de octubre de 1927 hasta el 6 de febrero de 1965.

Biografía 
El príncipe Federico de Hohenzollern era el hijo mayor del príncipe Guillermo de Hohenzollern-Sigmaringen (1864-1927) y la princesa María Teresa de Borbón-Dos Sicilias (1867-1909). Su hermano gemelo, Francisco José, nació unos pocos minutos después de él. Los dos hermanos fueron educados en el colegio del castillo de Bedburg en Renania del Norte-Westfalia, donde se encontraron con otros jóvenes aristócratas y burgueses de su misma edad. Tomó parte en la Primera Guerra Mundial en las campañas del Este y del Oeste, en Italia y en los Cárpatos y condujo la quinta reserva del batallón de infantería de montaña. Se retiró del servicio militar activo en 1919. Defensor de un catolicismo conservador, se opuso desde el principio a la República de Weimar. 

En 1927 sucedió a su padre como jefe de la casa principesca de Hohenzollern. A pesar de la crisis financiera internacional de la época, logró mantener intactas sus propiedades y salvar las colecciones de arte de las que era heredero. Popular dentro de diversas esferas de la sociedad, sostuvo financieramente instituciones religiosas, como el monasterio de Beuron, y proyectos de viviendas sociales e incluso un orfanato para niños refugiados.

Familia y descendencia 

El príncipe Federico contrajo matrimonio el 2 de junio de 1920 en el Palacio de Sibyllenort con Margarita de Sajonia (1900-1962), hija del rey Federico Augusto III de Sajonia y la archiduquesa Luisa de Austria-Toscana. De este matrimonio nacieron siete hijos: 
 
 María Antonia (1921-2011), quien desposó en 1942 al conde Enrique de Waldburg zu Wolfegg und Waldsee.
 María (gemela de la anterior) (1921-2006), desposó en primeras nupcias (1942) al príncipe Constantino de Baviera (divorciados en 1948); después en segundas nupcias (1950) a Werner Hess (divorciados en 1962) y finalmente en terceras nupcias (1973) a Hans Huber.
 María Teresa (1922-2004), permaneció soltera.
 Federico Guillermo (1924-2010), quien sucedió a su padre en la jefatura de la Casa de Hohenzollern. Contrajo matrimonio en 1951 con la princesa Margarita de Leiningen.
 Francisco José (1926-1996), desposó en primeras nupcias en 1950 a Fernanda, princesa de Thurn y Taxis (divorciados en 1951), y en segundas nupcias en 1955 con Diana, princesa de Borbón-Parma (divorciados en 1961).
 Juan Jorge (1932-2016), desposó en 1961 a Brígida, princesa de Suecia.
 Ferfried (1943-2022), desposó en primeras nupcias (1968) a Angela von Morgen (divorciados en 1973); después en segundas nupcias en 1977 a Eliane Etter (divorciados en 1985) y finalmente en terceras nupcias en 1999 a Maja Meinert (divorciados en 2007).

Títulos y estilos 
 30 de agosto de 1891 - 8 de junio de 1905: Su Alteza Serenísima Príncipe Federico de Hohenzollern.
 8 de junio de 1905 - 22 de octubre de 1927: Su Alteza Serenísma Federico, Príncipe Heredero de Hohenzollern.
 22 de octubre de 1927 - 6 de febrero de 1965: Su Alteza Federico, Príncipe de Hohenzollern.

Honores 
  Miembro de la Real Orden de los Serafines (1936).
  Collar de la Real Orden de los Serafines (1961).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Hohenzollern website

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Hohenzollern, Federico de